Cocktail – una miscela di liquori
Cocktail – film del 1988, interpretato da Tom Cruise e Elizabeth Shue
Cocktail – album di Sergio Caputo del 1998
Cocktail – album di Pepe Kalle
Cocktail – album dei Belanova del 2003
 Cocktail – tipo di cabinato arcade orizzontale, a forma di tavolo, in cui il giocatore deve sedersi
Cocktail Party – fenomeno dell'attenzione selettiva studiato dalla psicologia cognitiva